Ciudad Jardín (spanisch für ‚Gartenstadt‘) steht für:

 Ciudad Jardín (Alicante), Stadtteil von Alicante, Spanien
 Ciudad Jardín (Almería), Stadtteil von Almería, Spanien
 Ciudad Jardín (Madrid), Stadtteil von Madrid, Spanien
 Ciudad Jardín (Málaga), Distrikt von Málaga, Spanien
 Ciutat Jardí, spanisch Ciudad Jardín, Stadtteil von Valencia, Spanien
 Platja de Ciutat Jardí, spanisch Playa de Ciudad Jardín, Strand von Palma de Mallorca, Spanien
 Ciudad Jardín (Mexiko), Ort in Mexiko
 Ciudad Jardín Lomas del Palomar, Vorstadt von Buenos Aires, Argentinien
 Ciudad Jardín (Band), spanische Musikgruppe